Bell River ist der Name folgender Flüsse:

in den Vereinigten Staaten:
 Bell River (Michigan), mündet in den Huronsee

in Kanada: 
 Bell River (Porcupine River), ein Nebenfluss des Porcupine River in Yukon, Kanada.

in Südafrika:
 Bell River (Oranje), ein Nebenfluss des Oranje in Südafrika.

in Australien:
 Bell River (Macquarie River), Nebenfluss des Macquarie River in New South Wales, Australien.

Siehe auch:
 Rivière Bell, Fluss in Québec, Kanada
 Belle River